Roberto Bautista Agut ha conquistato la prima edizione del torneo superando in finale Viktor Troicki con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Roberto Bautista Agut (campione)
  Viktor Troicki (finale)
  Guillermo García López (quarti di finale)
  Andreas Seppi (quarti di finale)

 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Gilles Müller (semifinale)
 Martin Kližan (semifinale)
 Adrian Mannarino (quarti di finale)

Wildcard 

  Marsel İlhan (primo turno)
  Dimitar Kuzmanov (primo turno)

 Alexander Lazov (primo turno)

Qualificati 

  Mirza Bašić (secondo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)

 Marius Copil (secondo turno)
 Thomas Fabbiano (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Garanti Koza Sofia Open 2016
ATP World Tour 2016